Jan Burzyński, powstaniec kościuszkowski
 Jan Burzyński (1837-), powstaniec styczniowy